Светско првенство у хокеју на леду 1975. је било 42. светско хокејашко првенство које се одржало од 3. до 19. априла 1975. у Западној Немачкој – Група А,  Јапану – Група Б и Бугарској – Група Ц. Такмичење је уједно представљало и 53. европско првенство за европске репрезентације. 
Светско првенство је по четрнаести пут освојио Совјетски Савез. Европско првенство је по седамнаести пут освојио  Совјетски Савез.

Светско првенство Група А – Минхен и Диселдорф, З. Немачка
У Групи А су се такмичиле шест најбољих репрезентација које су се бориле од првог до шестог места. Првопласирана репрезентација је постала шампион света, а ниједна селекција није испала у Групу Б због проширења Групе А на осам селекција на Светском првенству 1976. године.

Светско првенство Група Б – Сапоро, Јапан
У Групи Б су се такмичиле осам репрезентација које су се бориле од седмог до четрнаестог места. Две првопласиране селекције су оствариле пласман у Групу А. Ниједна селекција није испала у Групу Ц због проширења Групе А на Светском првенству 1976. године.

Светско првенство Група Ц – Софија, Бугарска
Након одустајања репрезентације Кине у Групи Ц су се такмичиле седам репрезентација које су се бориле од петнаестог до двадесетпрвог места. Две првопласиране екипе оствариле су пласман у Групу Б.

Коначни пласман учесника

Спољашње везе 

Complete results

Светска првенства у хокеју на леду
Хокеј на леду у Јапану
Хокеј на леду у Бугарској
Хокеј на леду у 1975.